Osoby:
 Michał Anioł (wł. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) – włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt epoki Odrodzenia
 Filippo Buonarroti – włoski badacz sztuki etruskiej
 John Buonarotti Papworth – brytyjski architekt
 Philippe Buonarroti – włoski utopijny socjalista, pisarz i wolnomularz działający we Francji

Inne:
 Buonarroti – stacja metra w Mediolanie